The Trinity Session — второй альбом канадской альт-кантри группы Cowboy Junkies, изданный в 1988 году.

Об альбоме 
The Trinity Session был записан в течение одной ночи 27 июня 1987 года в церкви святой Троицы в Торонто. Многими критиками признаётся одним из лучших альбомов группы.

Список композиций

Участники записи 
 Марго Тимминс — вокал
 Майкл Тимминс — гитара
 Алан Энтон — бас-гитара
 Питер Тимминс — барабаны

Приглашённые музыканты
 Джон Тимминс — гитара, бэк-вокал
 Яро Червинец — аккордеон
 Ким Дешам — слайд-гитара, педальная слайд-гитара, резонаторная гитара

Примечания

Ссылки 
 The Trinity Session на официальном сайте группы 

Альбомы Cowboy Junkies
Альбомы RCA Records